Зоя Ананьевна Смирнова (27 июля 1928 — 17 августа 2022) — передовик советской строительной отрасли, бригадир комплексной бригады специализированного управления отделочных работ № 6 строительно-монтажного треста «Костромастрой» Министерства строительства СССР, Герой Социалистического Труда (1981).

Биография 
Родилась в 1928 году в деревне Хохлово, Судиславского района Костромской области в крестьянской семье.

Уже в 13 лет стала работать в колхозе, во время Великой Отечественной войны. В 1945 году завершила учиться в Костромской школе фабрично-заводского обучения. Получила специальность штукатур и стала работать на стройке.

С 1968 по 1988 годы работала бригадиром комплексной бригады специализированного управления отделочных работ № 6 строительно-монтажного треста «Костромастрой» Министерства строительства СССР. Руководимая ею бригада признавалась одной из лучших строительных бригад в области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1981 года за достижение высоких показателей в строительстве и большой личный вклад в развитие отрасли Зое Ананьевне Смирновой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

С 1988 года на заслуженном отдыхе.

Была депутатом Костромского городского и районного Советов депутатов, членом Костромского горкома и обкома. Делегат XXIV съезда КПСС.

Проживала в городе Костроме. Скончалась 17 августа 2022 года.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (19.03.1981)
 два ордена Ленина (в том числе 19.03.1981)
 Орден Трудового Красного Знамени
 другие медали.

 Почётный гражданин города Кострома (1987).

Примечания

Ссылки 
 

Строители
Члены Костромского обкома КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Депутаты Костромского городского совета
Члены городских комитетов КПСС
Долгожительницы России